Здесь приводится список праздников, которые отмечаются в Люксембурге.

Праздники 
 1 января — Новый год.
 февраль — Бургзонндег.
 март-апрель — Пасха и Эмешен.
 1 мая — День труда.
 май — Вознесение Господне.
 май-июнь — Духов день.
 23 июня — День рождения Великого Герцога Люксембургского.
 15 августа — Успение.
 1-2 ноября — День всех Святых.
 2 ноября — День поминовения.
 25 декабря — Рождество.
 26 декабря — День Святого Стефана.

Списки:Люксембург
Люксембург
Культура Люксембурга